Il doppio femminile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 7-5, 5-7, 6-3.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (terzo turno)
 Patty Fendick /  Gigi Fernández (secondo turno)
 Robin White /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (terzo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (secondo turno)

 Isabelle Demongeot /  Maya Kidowaki (secondo turno)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (terzo turno)
 Stephanie Rehe /  Brenda Schultz (semifinali)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (secondo turno)
 Cammy MacGregor /  Mareen Harper (terzo turno)
 Mary Lou Daniels /  Rosalyn Fairbank (terzo turno)
 Assente
 Jo Durie /  Andrea Strnadová (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1992